Байбайин () — блок стандарта Юникод, содержащий знаки доиспанской филиппинской разновидности письма байбайин, использовавшейся для записи тагальского языка.

Список символов 

|}

Компактная таблица 
{| class="wikitable" style="border-collapse:collapse;background:#FFFFFF;font-size:large;text-align:center"
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small" | БайбайинОфициальная таблица символов Консорциума Юникода 
|- style="background:#F8F8F8;font-size:small"
| style="width:45pt" |   || style="width:20pt"  | 0 || style="width:20pt"  | 1 || style="width:20pt"  | 2 || style="width:20pt"  | 3 || style="width:20pt"  | 4 || style="width:20pt"  | 5 || style="width:20pt"  | 6 || style="width:20pt"  | 7 || style="width:20pt"  | 8 || style="width:20pt"  | 9 || style="width:20pt"  | A || style="width:20pt"  | B || style="width:20pt"  | C || style="width:20pt"  | D || style="width:20pt"  | E || style="width:20pt"  | F
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+170x
| title="U+1700: TAGALOG LETTER A" | 
| title="U+1701: TAGALOG LETTER I" | 
| title="U+1702: TAGALOG LETTER U" | 
| title="U+1703: TAGALOG LETTER KA" | 
| title="U+1704: TAGALOG LETTER GA" | 
| title="U+1705: TAGALOG LETTER NGA" | 
| title="U+1706: TAGALOG LETTER TA" | 
| title="U+1707: TAGALOG LETTER DA" | 
| title="U+1708: TAGALOG LETTER NA" | 
| title="U+1709: TAGALOG LETTER PA" | 
| title="U+170A: TAGALOG LETTER BA" | 
| title="U+170B: TAGALOG LETTER MA" | 
| title="U+170C: TAGALOG LETTER YA" | 
| title="U+170D: TAGALOG LETTER RA" | 
| title="U+170E: TAGALOG LETTER LA" | 
| title="U+170F: TAGALOG LETTER WA" | 
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+171x
| title="U+1710: TAGALOG LETTER SA" | 
| title="U+1711: TAGALOG LETTER HA" | 
| title="U+1712: TAGALOG VOWEL SIGN I" | 
| title="U+1713: TAGALOG VOWEL SIGN U" | 
| title="U+1714: TAGALOG SIGN VIRAMA" | 
| title="U+1715: TAGALOG SIGN PAMUDPOD" | 
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+171F: TAGALOG LETTER ARCHAIC RA" | 
|-
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small;text-align:left" | Примечания
1.По состоянию на версию 15.0.
2.Серые клетки обозначают зарезервированные кодовые позиции.
|}

История 
В таблице указаны документы, отражающие процесс формирования блока.

См. также 
 Набор символов

Примечания